

Cinema 
 Stay - Nel labirinto della mente – film del 2005 diretto da Marc Forster
 Stay – film del 2013 diretto da Wiebke von Carolsfeld

Musica

Album 
 Stay – album degli Oingo Boingo del 1990
 Stay – album di Jeremy Camp del 2002
 Stay – album dei Simply Red del 2007
 Stay: Yoake no Soul – album dei Garnet Crow del 2009

Singoli 
 Stay – singolo dei Maurice Williams & the Zodiacs del 1961
 Stay – singolo di David Bowie del 1976
 Stay – singolo di Jackson Browne del 1977
 Stay – singolo degli Oingo Boingo del 1986
 Stay – singolo di Bonnie Bianco e Pierre Cosso del 1983, dello film Cenerentola '80
 Stay - singolo delle Shakespears Sister del 1992
 Stay (Faraway, So Close!) – singolo di U2 del 1993
 Stay – singolo di Lisa Loeb del 1994
 Stay – singolo dei 2-4 Family del 1998
 Stay (Wasting Time) – singolo dei Dave Matthews Band del 1998
 Stay – singolo di David Guetta del 2004
 Stay – singolo di Ne-Yo del 2005
 Stay – singolo di Elisa del 2007
 Stay – singolo dei Simply Red del 2007
 Stay – singolo dei Sugarland del 2007
 Stay – singolo di Jay Sean del 2008
 Stay – singolo degli Hurts del 2010
 Stay – singolo di Miley Cyrus del 2011
 Stay – singolo di Sara Bareilles del 2012
 Stay – singolo di Tooji del 2012
 Stay – singolo di Rihanna del 2013
 Stay – singolo di No Devotion del 2014
 Stay – singolo di Kygo del 2015
 Stay – singolo di Zedd e Alessia Cara del 2017
 Stay - singolo di Kim Tae-yeon del 2018
 Stay – singolo di Anna Odobescu del 2019
 Stay – singolo di Gracie Abrams del 2019
 Stay (Don't Go Away) – singolo di David Guetta del 2019
 Stay – singolo di Victoria Justice del 2021
 Stay – singolo di The Kid Laroi e Justin Bieber del 2021
 Stay – singolo di Monika Linkytė del 2023